Бри́лль — имя собственное:

 Брилль () — аббревиатура от «Бен р. Иегуда Леви».
  (Azriel Brill; 1778—1853) — венгерский раввин.
 Брилль, Александр Вильгельм фон (1842—1935) — немецкий математик.
 Брилль, Дмитрий (род. 1964) — диджей, основатель группы Deee-Lite.
 Брилль, Дмитрий Емельянович (1901—1981) — советский учёный, конструктор артиллерийских систем, лауреат Сталинской премии.
 Брилль, Ефим Александрович (1896—1959) — российский советский театральный режиссёр.
 Брилль, Иехиел (1836—1886) — писатель и общественный деятель.
  (ок. 1750—1802) — видный представитель Мендельсоновской школы.
 Брилль, Иосиф (1839—1919) — еврейский писатель, поэт и переводчик, педагог, основатель школы для мальчиков.
  (1814—1897) — венгерский раввин и лектор-талмудист.

См. также 
 Бриль
 Брыль (значения)

Примечания